«Камень на камень» — советский фильм 1971 года снятый на Литовской киностудии режиссёром Раймондасом Вабаласом.

Сюжет 
Две новеллы о судьбе крепостных.

Первая — про бывшего рекрута, простого, чистосердечного крестьянина Буткуса, произведенного графом в палачи.

Вторая — про эконома имения, человека с тихими и пронзительными глазами… которыми он многое видит.

В фильме «Камень на камень» (1972, реж. Вабалас) оживает в крепостничестве прошлое Литвы, утверждается сила человеческой солидарности, закалённая в вековой борьбе литовского народа против социального гнёта.

В ролях 

1-я новелла:
 Казимирас Виткус — Буткус — главная роль
 Регимантас Адомайтис — граф
 Юозас Ригертас — художник
 Эугения Плешките — вдовушка
 Альгирдас Лапенас — Валюкас, ухажёр вдовушки
 Стяпонас Космаускас — Валунас, сторож
 Гедиминас Гирдвайнис — Казялис
 Антанас Барчас — Стасис
 Стасис Паска — управляющий Войт
 Ляонас Змирскас — подручный управляющего

2-я новелла:
 Гедиминас Карка — эконом — главная роль
 Альгис Матулёнис — Лаурас
 Вацловас Бледис — Митрикас
 Аудрис Хадаравичюс — Мечисловас, сын Митрикаса
 Роландас Буткявичюс — Антанас
 Вальдас Ятаутис — Густас
 Нийоле Лепешкайте — Рожите
 Ромуалдас Урвинис — камердинер Блажеюс
 Галина Даугуветите — служанка
 Альгирдас Кубилюс — крепостной

Критикой особо подчёркивался единый актерский ансамбль:
Режиссёр отлично знает возможности каждого исполнителя, природу его таланта и особенно любит работать со своими бывшими коллегами — паневежцами : В. Бледисом, Г. Каркой, К. Виткусом. В ансамбль фильма хорошо вписались и молодые актеры вильнюсских и каунасских театров.

Литература 
 Мацайтис С. — Суровый оптимизм истории (Худож. фильм «Камень на камень». Постановка Р. Вабаласа) // Советская Литва, 9 января 1972
 Galkauskaitė S. — «Akmuo ant akmens» (To paties pavad. men. filmas) // Taryb. Klaipėda, 1972, sausio 6.
 Valiulis S. — Istorijos žingsniai (Men . filmas « Akmuo ant akmens») // Gimt . kraštas, 1972, sausio 27.
 Раймондас Вабалас / Л. Закржевская. — Ленинград: Искусство, 1975. — 152 с. (серия «Мастера советского кино»).

Фильмы СССР 1971 года
Фильмы Литовской киностудии
Исторические фильмы СССР
Фильмы-драмы Литвы